Telur oksid se može odnositi na:

Telur monoksid, TeO
Telur dioksid, TeO2
Telur trioksid, TeO3